Гран-прі Цуг 2013 — третій турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років, який проходив в місті Цуг (Швейцарія)  з 17 квітня по 1 травня 2013 року.

 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2758,4).

Розклад змагань 

 Відкриття турніру: 17 квітня
 Ігрові дні: 18-21, 23-26, 29-30 квітня
 Вихідні дні: 22, 27 квітня
 Закриття турніру: 30 квітня

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2013 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
  Top 100 Players April 2013 
 Інформація про турнір на сайті ФІДЕ 
 Онлайн турніру на chessdom.com 
 Онлайн турніру на whychess.org  
 Форум турніру на сайті chesspro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2013
Квітень 2013
Травень 2013
Гран-прі ФІДЕ